Кенесари — казахський хан 19 століття
 Кенесари — аул, Бурабайський район, Акмолинська область, Казахстан